Bungei Shunjū (auch Bungeishunjū) steht für:

 Bungei Shunjū (Zeitschrift), japanische Literaturzeitschrift, 1923 von Kikuchi Kan gegründet
 Bungeishunjū (Verlag), Verlag in Japan
 Bungei-Shunjū-Manga-Preis, Preis des Verlages, seit 1955
 Bungei Shunjū (Galerie), Galerie in Tokio